Орак ( — «серп») — остров в Турции, в Эгейском море, у входа в Измирский залив, у западного побережья Малой Азии, к северо-западу от города Фоча в иле Измир.

Расстояние до материка около 400 м. Длина острова около 2 км в направлении с севера на юг. В южной части острова находится серпообразный мыс, давший название острову ( — «серп»).

Скалы у острова Орак известны под названием «Скалы Сирен» ().

Примечания 

Острова Эгейского моря
Острова ила Измир